Трн — многозначный топоним:

Трн —  село в общине Куршумлия, Сербия;
Трн —  село в общине Лакташи, Республика Сербская, БиГ;
Трн —  село в общине Широки-Бриег, Федерация Боснии и Герцеговины, БиГ;
Трн —  село в общине Велика-Кладуша, Федерация Боснии и Герцеговины, БиГ;
Трн —  село в общине Велика-Битол, Республика Македония;
Трн —  село в общине Девол, Албания;
Трн —  город в общине Трн, Болгария;
Трн — село в общине Сливно, Хорватия.